CST puede referirse a:
 Hora estándar del centro (del inglés Central Standard Time), un huso horario que cubre parte de las Américas;
 Estación Chhatrapati Shivaji (Chhatrapati Shivaji Terminus, conocida simplemente por sus iniciales), una estación de ferrocarriles de Bombay (India);
 Estación de Cannon Street, una estación de ferrocarriles de Londres (Reino Unido);
 El centistokes (cSt), un submúltiplo del stokes, la unidad de viscosidad cinemática en el Sistema Cegesimal de Unidades;
 Central Sandinista de Trabajadores, una central sindical de Nicaragua.
 Československá televize (ČST, «Televisión Checoslovaca»), empresa estatal de televisión que operó en Checoslovaquia entre 1953 y 1992, cuando se produjo la disolución de dicho país.